L'épreuve de simple dames en tennis de table fait partie du programme de cette épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro. L'épreuve a lieu du 6 au  au Riocentro.

Médaillées

Qualification

Calendrier 
  : .
  : .
  :  et .
  :  et .
 Quart de finale : .
 Demi-finale : .
 Finale : .

Têtes de séries 
Les têtes de séries sont basés sur le classement mondial de l'ITTF publié en . Les 16 premières têtes de séries sont directement qualifiées pour le .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs classés entre la  et la  sont directement qualifiés pour le .

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Tours préliminaires

Références 

Simple femmes